Vesakkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vesakkosaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Vesakkosaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar